Agno, une commune suisse du canton du Tessin ;
 Agno, un fleuve aux Philippines ;
 Agno, une municipalité aux Philippines.